Piat bezeichnet

 eine philippinische Stadtgemeinde, siehe Piat
 eine Panzerabwehrwaffe, siehe PIAT

Piat ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Stefan Ludwig Albrecht von Piat (1650–1710), kurbrandenburgischer Generalmajor und Kommandant der Festung Lippstadt
 Jean Piat (1924–2018), französischer Schauspieler
 Maurice Piat (* 1941), mauritischer Ordensgeistlicher
 Philippe Piat (* 1942), französischer Fußballspieler und Gewerkschafter
 Yves Piat (* 1973), französischer Filmregisseur

siehe auch:
 Pyatt

Abkürzung